Ultima misiune se poate referi la:

Filme
 Ultima misiune (film din 1949), (engleză She Wore a Yellow Ribbon) regia John Ford
 Ultima misiune (film din 1973), (engleză The Last Detail) regia Hal Ashby
 Ultima misiune (film din 1990), (engleză Memphis Belle) regia Michael Caton-Jones
 Ultima misiune (film din 2011), (engleză Last Man Standing) regia Ernest R. Dickerson

Jocuri
Ultima misiune, joc arcade din 1986 produs de Data East
Ultima misiune, joc video din 1987 produs de Opera Soft